Die Baseball-Bundesliga 2005 begann am 2. April 2005 und endete am 2. Oktober 2005.
Deutscher Meister wurden die Paderborn Untouchables, die ebenfalls Nordmeister wurden. Südmeister wurden die Regensburg Legionäre.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 

Endstand

1. Bundesliga Süd Play-downs 

Endstand

Play-offs

Einzelnachweise

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv

2005
Baseball 2005
Sportsaison 2005